USS Lexington (1776)
 USS Lexington (1825)
 USS Lexington (1861)
 USS Lexington (1927), Amerikaans vliegdekschip (1927-1942)
 USS Lexington (CV-16), Amerikaans vliegdekschip (1943-1991)